Richard Šmehlík, češki hokejist, * 23. januar 1970, Ostrava, Češka.

Šmehlík je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Vítkovice in Dukla Jihlava, s katerim je v sezoni 1990/91 osvojil naslov državnega prvaka. Leta 1990 je bil kot 97. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93 in kjer je igral deset sezon. V svoji zadnji sezoni kariere 2002/03 je igral za kluba Atlanta Thrashers in New Jersey Devils, s katerim je osvojil Stanleyjev pokal. Skupno je v ligi NHL odigral 644 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 49 golov in 146 podaj, ter 88 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in štirinajst podaj. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo.

Statistika kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 38
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 51
| 5
| 4
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 58
| 4
| 3
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 35
| 8
| 5
| 13
|
|
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 92/93
|
| 80
| 4
| 27
| 31
| +9
| 59
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +3
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 14
| 27
| 41
| +22
| 69
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| 10
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 13
| 5
| 2
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 94/95
|
| 39
| 4
| 7
| 11
| +5
| 46
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 95/96
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 96/97
|
| 62
| 11
| 19
| 30
| +19
| 43
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 97/98
|
| 72
| 3
| 17
| 20
| +11
| 62
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 98/99
|
| 72
| 3
| 11
| 14
| -9
| 44
|
| 21
| 0
| 3
| 3
| -4
| 10
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 99/00
|
| 64
| 2
| 9
| 11
| +13
| 50
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 00/01
|
| 56
| 3
| 12
| 15
| +6
| 4
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| +3
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 01/02
|
| 60
| 3
| 6
| 9
| -9
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 02/03
|
| 43
| 2
| 9
| 11
| -4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 02/03
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 880
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 170
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" | +59
| bgcolor="#7FFF00" | 487
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti New Jersey Devils
Zmagovalci Stanleyjevega pokala